Джеймс (Джим) Бирчлер (James «Jim» A. Birchler) — американский , цитогенетик, специалист по кукурузе.
Доктор философии, заслуженный куратор-профессор Миссурийского университета, где трудится с 1991 года, член НАН США (2011).
Отмечен  (2020).

Биография 
Родился в семье учителей, вырос на ферме в . Окончил  по ботанике и зоологии (бакалавр), докторскую степень (PhD) по генетике и биохимии получил в Индианском университете. Являлся постдоком в Ок-Риджской национальной лаборатории, а также в Калифорнийском университете в Беркли. В 1985 году зачислился в Гарвард, где преподавал. С 1991 года в штате Миссурийского университета, с 2009 года куратор-профессор (Curators' Professor), ныне заслуженный — биологических наук.
В качестве модельных организмов его лаборатория использует кукурузу и дрозофилу. В своей лаборатории он подготовил 35 постдоков.
С 1994 года являлся ассоциированным редактором журнала Genetics, является ассоциированным редактором G3: Genes, Genomics, Genetics. Состоит в редколлегии PNAS.
Фелло National Academy of Inventors (2014), Американской ассоциации содействия развитию науки (2002),  (2016), Американского общества биологов растений (2017).
Автор более 250 работ, имеет несколько патентов. Редактор и соавтор книг Plant Centromere Biology и Polyploid and Hybrid Genomics (обе опубликованы Wiley-Blackwell в 2013).

Награды и отличия 

 Last Series Lecturer, MU Residence Hall Association (2002)
 Вошёл в число пяти «Teaching Legends», Mizzou Magazine (2003)
 Zeta Tau Alpha Faculty Appreciation (2003)
 MU Honors Convocation Faculty Mentor (2003)
 Award for Excellence in Academic Achievements, , КНР (2007)
 Эйнштейновский профессор Китайской АН (2014)
 UM System President’s Award (2015)
 Fellows Award,  (2016)
 Профессор 2017 года, Southeastern Conference
  (2020)

Примечания

Ссылки 
 https://ipg.missouri.edu/faculty/birchler.cfm 
 https://news.missouri.edu/2017/genetic-entertainment/ 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6790089/

Цитогенетики
Специалисты по кукурузе
Члены Национальной академии наук США
профессора Миссурийского университета
доктора философии по генетике
Члены Национальной академии изобретателей США
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Эйнштейновские профессора Китайской АН
Выпускники Университета Восточного Иллинойса